Bean Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bean Island (Cumberland County, Maine)
 Bean Island (Franklin County, Maine)
 Bean Island (Hancock County, Maine)
 Bean Island (North Carolina)